Карфаген (от ):
 Карфаген — древний город в северной Африке (территория современного Туниса).
 Карфаген — древнее государство в Средиземноморье со столицей в одноимённом городе.
 Карфаген Кипрский — город, упоминаемый в исторических источниках, отождествляется с Курионом.
 Новый Карфаген — древнеримское название города Картахена в Испании.
 Тунис-Карфаген — международный аэропорт в городе Тунисе.

См. также